

Patronymes 
Kriegel est un nom de famille porté notamment par :

Annie Kriegel (1926-1995), historienne française; épouse d'Arthur Kriegel.
Arthur Kriegel (1923-2011), résistant, militant communiste (jusqu'en 1956) et rhumatologue français; époux d'Annie Kriegel.
Blandine Kriegel (1943), philosophe française.
Danièle Kriegel (1950), journaliste française.
Mala Kriegel (1912-1944), résistante communiste française.
Maurice Kriegel-Valrimont (1914-2006), résistant et député français, époux de la précédente.
Maurice Kriegel, historien et directeur du Centre d’études juives à l'EHESS, auteur de Les juifs dans l'Europe méditerranéenne à la fin du Moyen Âge, etc.

Toponymes 

Square Maurice-Kriegel-Valrimont à Paris.

Patronyme lorrain